
Termin -{R62}- ima više značenja.

 R-oznake, R62: Moguć rizik od smanjenog fertiliteta
 R62 put (Južna Afrika), autoput